Los Titanes bezeichnet:

Los Titanes (Uruguay), einen Badeort in Uruguay
Los Titanes (Salsaband), eine Salsaband aus Kolumbien